Brackie Pale Ale belgijskie - piwo jasne górnej fermentacji warzone przez Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie. Piwo posiada iskrzącą, bursztynową barwę. Zawiera 13% wag. ekstraktu oraz 5% alkoholu. Powstało z czterech odmian słodów jęczmiennych: pale ale, monachijski, abbey oraz carabelge. 
Łącznie 5 warek piwa uwarzonych zostało w dniach 15-17 października 2010 r. Po okresie fermentacji i prawie 40-dniowym leżakowaniu 750 hl piwa rozlanych zostało do 150 tys. półlitrowych butelek. 6 grudnia 2010 r. Brackie Pale Ale belgijskie trafiło do sprzedaży.

Autorką receptury piwa jest Dorota Chrapek - laureatka tytułu Grand Champion w VIII Konkursie Piw Domowych organizowanym w ramach Festiwalu Birofilia 2010. Piwo Doroty Chrapek uwarzone w stylu belgijskie pale ale pokonało 176 konkurentów i jest drugim piwem – zwycięzcą Konkursu Piw Domowych podczas Festiwalu Birofilia, które uwarzone zostało przez browar przemysłowy w Cieszynie i trafiło do oficjalnej sprzedaży. Pierwszym był Bracki Koźlak Dubeltowy z 2009 r.

Brackie Pale Ale belgijskie zostało Piwem Roku, Debiutem Roku i zajęło pierwsze miejsce w kategorii Piwa jasne górnej fermentacji w konkursie organizowanym przez portal Browar.biz.

Skład piwa 
Brackie Pale Ale belgijskie powstało z użyciem dokładnie takich samych składników jak zwycięskie piwo Birofilia 2010. Jedynie proporcje składników oraz receptura zostały dostosowane do skali przemysłowej.

W piwie użyto 4 rodzajów słodów, 2 rodzajów chmielu i specjalnych drożdży górnej fermentacji do piw belgijskich:
 słód pale ale
 słód monachijski typ I
 słód Abbey Malt
 słód Carabelge
 chmiel Brewer's Gold
 chmiel Styrian Goldings
 drożdże WLP550 Belgian Ale
 mech irlandzki

Zobacz też 
 Bracki Koźlak Dubeltowy, Bracki Grand Champion Birofilia 2011 - piwa z serii Grand Champion
 Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
 Festiwal Birofilia

Przypisy 

Polskie piwa